Spalteholz ist der Familienname folgender Personen:

 Bianca Spalteholz (* 1955), deutsche Fachbuchautorin, Revenue-Spezialistin und Hotel-Beraterin
 Florian Spalteholz (* 1977), deutscher Segler
 Werner Spalteholz (1861–1940), deutscher Anatom